TEMNIKOVA II — второй мини-альбом российской исполнительницы Елены Темниковой, релиз которого состоялся 29 сентября 2017 года. Автором всех композиций является сама Елена Темникова. Продолжение дебютного EP TEMNIKOVA I.

Синглы 
 «Вдох» — ведущий сингл с данного EP. Релиз состоялся 31 марта 2017 года. Премьера видеоклипа состоялась 27 июня 2017 года. Над данным клипом Елена впервые поработала с известным режиссёром Аланом Бадоевым. Клип набрал более 10 млн просмотров на YouTube.
 «Казался странным» — второй официальный сингл с данного EP. Релиз состоялся 21 сентября 2017 года. Премьера видеоклипа состоялась 12 октября 2017 года. В качестве режиссёра выступил Айсултан Сеитов (Aisultan Seitov). Концепция данного видео заключается в том, что в нём присутствует влюблённая пара, которая на протяжении всего клипа проявляет друг к другу сильные чувства и совершает различные странные поступки. Клип набрал более 2,5 млн просмотров на YouTube.
 «Фиолетовый» — третий и последний сингл с данного альбома. Премьера клипа состоялся 19 марта 2018 года и набрал 6,6 млн просмотров. Режиссёром выступили Олег Мороз и Евгений Соболев.

Промосинглы 
 «Подсыпал» — данный трек был представлен в качестве промосингла 30 июня 2017 года, до релиза EP. Официального видеоклипа на данную композицию нет, но в хит-параде канала Муз-ТВ существует видеоряд, который собрал в себе нарезки исполнения данного трека с концертного тура в разных городах и был смонтирован под видеоклип. На YouTube видео было залито 10 февраля 2018 года.

Список композиций

Чарты

Видеоклипы 
 «Вдох» — режиссёр: Алан Бадоев
 «Казался странным» — режиссёр: Айсултан Сеитов
 «Фиолетовый» — режиссёры: Евгений Соболев, Олег Мороз
 «Подсыпал» — режиссёр: МУЗ-ТВ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт певицы

Мини-альбомы 2017 года
Альбомы Елены Темниковой